Юэлл (, ) — английская фамилия. Известные носители:
 Юэлл, Берни (1918—1996) — американский спринтер, олимпийский чемпион.
 Юэлл, Джордж Генри (1830—1923) — американский художник и гравёр.
 Юэлл, Кайла (род. 1985) — американская актриса, известная по роли Вики Донован из сериала «Дневники вампира».
 Юэлл, Ричард (1817—1872) — кадровый офицер армии США и генерал армии Конфедерации в годы гражданской войны.

См. также 
 Юэль